Hiidenheimo est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1877-1956), homme politique finlandais
Pentti Hiidenheimo (1875-1918), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois